Cobra Verde (band), een Amerikaanse indierockband
 Cobra Verde (film), een West-Duitse dramafilm uit 1987